Baupolizei bezeichnet:
 in Deutschland veraltend für Bauaufsichtsbehörde
 in Österreich mit dem Baurecht in Zusammenhang stehende Verwaltungsaufgaben, siehe Baupolizei (Österreich)